Еленку́р-Сент-Маргери́т, Еленкур-Сент-Марґеріт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний схід від Парижа, 60 км на південний схід від Ам'єна, 55 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 342 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 913,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Еленкур-Сент-Маргерит на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Еленкур-Сент-Маргерит на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза